CBM steht als Abkürzung für:

 Christoffel-Blindenmission, deutsche Hilfsorganisation
 Cineblock Media:Filmproduktion, ein Filmproduktionsunternehmen aus Köln in NRW
 Coal Bed Methane, durch eine Bohrung freigesetztes Flözgas, siehe Untertagevergasung #Coal Bed Methane
 Cognition based Medicine, ein Begriff aus der anthroposophischen Medizin
 Commodore Business Machines, siehe Commodore International #Geschichte
 Common Berthing Mechanism, US-amerikanischer Kopplungsmechanismus für Raumstationsmodule
 Compressed Baryonic Matter, wissenschaftliches Programm am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung
 Condition Based Maintenance, siehe Plant-Asset-Management #Horizontale Funktionen
 Conduction Band Minimum, siehe Bandlücke
 Kubikmeter (veraltet)

Abkürzung